Lunka heißen die Orte in der Ukraine
 Lunka (Chust) in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust
 Lunka (Tscherniwzi) in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi

Lunka ist der Familienname von
 Zoltan Lunka (* 1970), deutscher Boxer